Copertura – parte sommitale di un edificio
 Copertura – concetto della teoria degli insiemi
 Copertura – movimento di difesa che utilizza un'arma o una parte del corpo
 Copertura – capacità di un agente segreto
 Copertura – azione di militari per difendere altri della stessa forza armata o alleata

Altri progetti